Высо́кий:

Населённые пункты

Россия 
 Высокий — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Высокий — хутор в Краснояружском районе Белгородской области.
 Высокий — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Высокий — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Высокий — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Высокий — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Высокий — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Высокий — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Высокий — посёлок в Курганинском районе Краснодарского края.
 Высокий — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.
 Высокий — посёлок в Дмитровском районе Орловской области, Берёзовское сельское поселение.
 Высокий — посёлок в Дмитровском районе Орловской области, Долбенкинское сельское поселение.
 Высокий — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Высокий — посёлок в Заветинском районе Ростовской области.
 Высокий — посёлок в составе города Красноуральск Свердловской области.
 Высокий — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Высокий — посёлок в составе города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Высокий — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.
 Высокий — посёлок в составе городского округа Оленегорск Мурманской области.

Украина 
 Высокий — посёлок в Харьковском районе Харьковской области.
 Высокий — платформа ЮЖД Мерефянского направления.

Острова 
 Высокий — остров в составе Южных Сандвичевых островов.
 Высокий — остров архипелага Северная Земля.

Вулканы 
 Высокий — вулкан на юге Камчатки.
 Высокий — вулкан на юго-востоке Камчатки.